A Christmas carol puede referirse a:
 A Christmas carol, novela corta escrita por el británico Charles Dickens.
 A Christmas carol (1938), película dirigida por Edwin L. Marin y protagonizada por Reginald Owen.
 Cuentos de Navidad (1984), telefilme dirigido por Clive Donner y protagonizado por George C. Scott.
 A Christmas carol (2009), película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Jim Carrey.
Un cuento de Navidad, película francesa de 2008.
Un cuento de Navidad, episodio de la serie Doctor Who.